João Nuno Silva Cardoso Lucas – calciatore portoghese nato nel 1979
João Paulo Lázaro Lucas – calciatore portoghese nato nel 1996
João Lucas de Almeida Carvalho – calciatore brasiliano nato nel 1998